Die Spielzeit 1967 war die 36. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die sechzehnte Saison der Nationalliga A.

Modus 
In dieser Saison spielen 7 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1967 und qualifiziert sich für den IHF-Feldhandball-Europapokal 1968. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1968 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

67
Handballveranstaltung 1967